Lougher ist der Familienname folgender Personen:
 Ian Lougher (* 1963), britischer Motorradrennfahrer
 John Lougher († 1636), Waliser Politiker 
 Lewis Lougher (1871–1955), britischer Unternehmer und Politiker
 Robert Lougher († 1585), Waliser Geistlicher, Jurist und Politiker